Бауманис () — латышская фамилия.

Известные носители:
 Бауманис, Артур (1867—1904) — латвийский художник.
 Бауманис, Вальдемар (1905—1992) — латвийский баскетболист и тренер.
Бауманис, Герберт (1889—?) — российский легкоатлет, латвийский спортивный организатор.
 Бауманис, Карлис (1835—1905) — композитор, поэт и драматург, музыкальный педагог.
 Бауманис, Карлис (1916—2011) — латвийский скульптор, график и искусствовед.
 Бауманис, Хардийс (1967—2015) — латвийский дипломат.
 Бауманис, Янис-Фридрих (1834—1891) — известный лифляндский архитектор.

См. также 
 Бауман
 Баумане